Урсула Штраус (; род. 25 апреля 1974, Мельк, Австрия) — австрийская актриса, дебютировавшая в 2001 году. Штраус наиболее известна ведущей ролью в картине «Реванш», номинированной на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Биография 
Урсула Штраус родилась в Мельке. Она окончила среднее учебное заведение в Амштеттене, после чего переехала в Вену, где с 1993 по 1996 год проходила обучение в Школе драматического искусства при Фолькстеатре. По окончании обучения Штраус начала принимать участие в постановках Фолькстеатра.

В 2001 году Штраус впервые появилась на экране, снявшись в картине Gelbe Kirschen. После этого она получила ведущую роль в фильме  австрийского режиссёра Барбары Альберт. За этим последовало несколько телефильмов и сериалов с участием Штраус, а также драма . В 2006 году она исполнила роль Сюзанны в картине «Реванш», номинированной на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Эта работа принесла актрисе известность в Австрии.

В 2008 году Штраус появилась во второстепенной роли в картине . В 2009 году она получила постоянную роль в криминальном телесериале «Дело ведёт Шнель». В 2010 году актриса сыграла в картине . За эту роль она получила премию кинофестиваля Viennale в категории «Лучшая женская роль» и австрийскую награду .

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты Австрийской кинопремии